Александр Загоскин:
 Загоскин, Александр Анатольевич (род. 1954) — российский художник, заслуженный художник Российской Федерации.
 Загоскин, Александр Маркович (род. 1963) — советский и канадский физик.